Mit Hermann-Göring-Kaserne waren bis 1945 unter anderem folgende Kasernen benannt:
 Julius-Leber-Kaserne (Berlin)
 Kaserne Moorslede
 Pinder Barracks